Fiechter ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Fiechter (1879–1943), Schweizer Maler
 Ernst Robert Fiechter (1875–1948), Schweizer Archäologe
 Jean-Jacques Fiechter (1927–2022), Schweizer Historiker und Schriftsteller
 Oliver Fiechter (* 1972), Schweizer Wirtschaftsphilosoph, Unternehmer und Autor
 Olivia Fiechter (* 1995), US-amerikanische Squashspielerin
 Sebastian Fiechter (* 1954), deutscher Mineraloge, Kristallograph und (Elektro-)Chemiker